SUAG steht für:
 Schichau Unterweser AG, ein Bremerhavener Werftbetrieb
 Flughafen Artigas, ICAO-Code des Flughafens in Uruguay

SUAG